Гонконг принимал участие в Летних Олимпийских играх 1960 года в Риме (Италия) в третий раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 1960 года
1960-е годы в Гонконге